

Куракінське сільське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Куракінське сільське поселення — сільське поселення, Параньгинський район, Марій Ел